Vale di Sopra ima više značenja:
 Vale di Sopra (Kuneo)
 Vale di Sopra (Vičenca)